Carta (von  aus  ‚Blatt‘) steht für
 eine grundlegende Urkunde, siehe Charta
 ein Onlinemagazin, siehe Carta (Publikation)

Carta ist der Familienname folgender Personen:
 Antonella Carta (* 1967), italienische Fußballspielerin
 Fabio Carta (* 1977), italienischer Eisschnellläufer
 Gianuario Carta (1931–2017), italienischer Jurist und Politiker
 Federica Carta (* 1999), italienische Popsängerin
 Marco Carta (* 1985), italienischer Sänger
 Maria Carta (1934–1994), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Salvatore Carta (* 1964), italienischer Offizier (Brigadegeneral)

Cârța steht für:
 Cârța (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita, Rumänien
 Cârța (Sibiu) (Kerz), Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien
 Kloster Kerz (Kerz, Sacta Maria de candelis), ehemalige Zisterziensermönchsabtei im heutigen Rumänien

Siehe auch:

 Carta Caritatis, Verfassungsdokument des Zisterzienserordens
 Charta